Wasserpocken ist ein umgangssprachlicher Begriff für 
Windpocken
Bläschenausschlag der Schlangen